Adolphe Quetelet (1796-1874) – astronomo e statistico belga
 Ernest Quetelet  (1825-1878) – astronomo e matematico belga, figlio di Adolphe
 Cratere Quetelet – cratere della faccia nascosta della Luna, intitolato a Adolphe Quetelet